DGM est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Discipline Global Mobile, un label indépendant britannique ;
 Deuxième Guerre mondiale ;
 DGM (où DGM est formé des initiales des prénoms des fondateurs du groupe : Diego Reali, Gianfranco Tassella et Maurizio Pariotti), un groupe de power metal progressif italien.